«Морской лев» может означать:

 Морские львы — подсемейство ушастых тюленей.
 Операция «Морской лев» — немецкая операция по вторжению в Великобританию.